Gerald FitzGerald – irlandzki arystokrata, 8. hrabia Kildare
 Gerald FitzGerald – irlandzki arystokrata, 9. hrabia Kildare
 Gerald FitzGerald – irlandzki arystokrata, 11. hrabia Kildare
 Gerald FitzGerald – irlandzki arystokrata, 14. hrabia Kildare
 Gerald FitzGerald – irlandzki arystokrata, 15. hrabia Kildare
 Gerald FitzGerald – irlandzki arystokrata, 16. hrabia Kildare
 Gerald FitzGerald (1851-1893) – brytyjski arystokrata pochodzenia irlandzkiego, 5. książę Leinster
 Gerald FitzGerald (1914-2004) – brytyjski arystokrata pochodzenia irlandzkiego, 8. książę Leinster)